Dom Wschodzącego Słońca – wieżowiec w Krakowie
 Dom Wschodzącego Słońca – piosenka zespołu Kult z albumu Kult
 The House of the Rising Sun – jedna z najsłynniejszych folkowych ballad amerykańskich